Кубок Мустанга 1999 () — 52-й по счё ту розыгрыш профессионального чемпионата Колумбии по футболу.

Участники

Апертура

Финалисасьон

Регулярный чемпионат

Полуфинальные группы

Группа A

Группа B

Финал Финалисасьона
Первый матч был проведён 8 декабря, а ответный состоялся 12 декабря.

|}

Финал 
Первый матч был проведён 16 декабря, а ответный состоялся 19 декабря.

|}

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на официальном сайте лиги
 Чемпионат Колумбии 1999 на rsssf.com

1999
Колумбия
1999 год в Колумбии